Capellepolder (Axel), een polder bij Axel
Capellepolder (Boekhoute), een polder bij Boekhoute
Capellepolder (Zuidzande), een polder bij Zuidzande